Dulce amor, album  de la chanteuse  Selena (1988,)
 Dulce amor, série télévisée argentine (2012)
 Dulce amor, série télévisée colombienne (2015)